Saint-Vallier (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Saint-Vallier (Wogezy) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Saint-Vallier (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Saint-Vallier (Drôme) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy